Armilustrium är ett släkte av insekter. Armilustrium ingår i familjen Ricaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Halvvingar
Armilustrium